Diyarbakır, törökországi tartomány
 Diyarbakır, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Diyarbakır, az azonos nevű török tartomány székhelye